Arbon kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Arbon, Haute-Garonne, departementet Haute-Garonne i regionen Occitanien,

Schweiz 

 Arbon, ort och kommun i kantonen Thurgau, 
 Bezirk Arbon, distrikt med ovannämnda ort som huvudort